Войковский сельский совет — административно-территориальная единица Первомайского района Крыма
 Войковский сельский совет — административно-территориальная единица Ленинского района Крыма